Balogová ist der Familienname folgender Personen:

 Beata Balogová, slowakische Journalistin
 Martina Balogová (* 1990), slowakische Tennisspielerin